«M.I.L.F. $» (звучит как «Milf Money») — сингл американской певицы Ферги с её второго альбома Double Dutchess. Сингл вышел 1 июля 2016 года, в этот же день появилось и музыкальное видео.

Обзор 
С одной стороны выражение «Milf Money» созвучно с выражением «Milk Money». Под ним подразумеваются деньги, которые родители дают детям, для покупки молока в школьной столовой.

C другой стороны сам акроним MILF на сленге означает «Mother I’d Like to Fuck», то есть «Мамаша с которой я бы переспал». В видеоклипе на песню эта аббревиатура расшифрована как «Moms I’d Like to Follow», что значит «Мамы за которыми я бы пошёл». По словам Ферги, они хотели немного расширить это понятие, ведь «женщина также делает карьеру, занимается семьёй, но при этом успевает следить за собой и быть сексуальной».

В 2013 году Ферги стала мамой, у неё родился сын Эксл. По её словам, именно это событие и вдохновило её на написание этой песни.

Музыкальное видео 
Режиссёром видео выступил Колин Тилли, съёмки проходили в Лос-Анджелесе. Действие клипа разворачивается в нескольких локациях стилизованных в стиле 50-ых годов: раскрашенный в карамельные цвета городок Милфвилль, спа, кафе с содовой, классная комната в школе.

Помимо самой Ферги в видео задействовано много известных матерей: Ким Кардашян, Наташа Поли, Крисси Тейген (вместе с дочерью Луной), Алессандра Амбросио (вместе с дочерью Аней), Сиара, Джемма Уорд, Тара Линн, Девон Аоки, Анджела Линдвалл, Изабели Фонтана и Эмбер Валлетта. Мужские роли исполнили Джон Кортахарен в роли молочника и Джордан Баррет в роли бармена.

Критика 
Алекса Кэмп из Slant Magazine отметил, что это не хитовый сингл, однако как интро для альбома он хорошо подходит.

Формат выпуска 
 Цифровая дистрибуция
 «M.I.L.F. $» — 2:42

Чарты

Примечания

Ссылки 
 — видеоклип на сайте YouTube.
 

Песни 2016 года
Синглы Ферги
Синглы Interscope Records
Песни Ферги